Korsberga kan syfta på:
Korsberga, Vetlanda kommun – en tätort i Vetlanda kommun
Korsberga, Hjo kommun – en tätort i Hjo kommun

Se även
Korsberga församling
Korsberga socken
Korsberga kyrka
Korsberga distrikt